Милославское:
 Милославское — деревня в Новгородском районе Новгородской области
 Милославское — посёлок городского типа в Милославском районе Рязанской области
 Милославское — железнодорожная станция в Милославском районе Рязанской области
 Милославское — село в Кашинском районе Тверской области